Gabelsberger kan syfta på
 Gabelsbergers stenografisystem – ett stenografisystem skapat av Franz Xaver Gabelsberger 1817
 Franz Xaver Gabelsberger (1789–1848), en tysk stenografisystemuppfinnare som utvecklade Gabelsbergers stenografisystem